Нидерланды — одна из семи стран-участниц первого конкурса песни Евровидение в 1956. На текущий момент, страна отказывалась от участия только 4 раза.

Победив на конкурсе 5 раз, Нидерланды входят в десятку лучших стран-участниц. В последний раз Нидерланды выиграли конкурс в 2019 году, её конкурсанты выступают с переменным успехом: около половины песен занимали места в первой десятке, столько же — вне её. К известным выступлениям 80-х — 90-х годов можно отнести песни Bernadette, Marcha, Герард Йолинг, Humphrey Campbell, Ruth Jacott и Эдсилии Ромбли.

Начиная с 2005 года, Нидерланды 8 раз подряд не могли выйти в финал. В 2013 году страну представляла певица Анук, которая смогла вывести страну на новый уровень и заняла в финале 9 место. В данное время Нидерланды занимают 11-ю позицию по сумме очков, когда-либо набранных за всю историю конкурса.

Нидерланды проводили конкурс пять раз: в
1958, 1970, 1976, 1980 и 2021. В первых трёх случаях и в 2021 они получали право проведения как победители конкурса, в 1980 г. — после отказа Израиля от проведения мероприятия второй год подряд. По такой же причине Нидерланды отказались проводить конкурс в 1960. А также в 2019 году после победы, Амстердам отказался проводить конкурс по не известным причинам, В 2020 году, Нидерланды должны были принимать конкурс в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако в связи с пандемией COVID-19 Евровидение-2020 было отменено впервые за всю историю конкурса. 16 мая 2020 года в эфире программы Europe Shine a Light, заменяющей финал Евровидения и посвящённой всем несостоявшимся участникам конкурса, было объявлено, что Роттердам примет Евровидение-2021.

За 49 раз участия в финале Нидерланды получили 2577 баллов, а в полуфинале — 1203 балла.

Отказы от участия 
Нидерланды пропустили только четыре конкурса за всю историю Евровидения. В первый раз это было в 1985. Конкурс проводился 4 мая, в День поминовения, в связи с чем страна отказалась от участия. В 1991 Евровидение проводилось снова 4 мая, и Нидерланды вновь отказались от участия по тем же причинам.

В конкурсах 1995 и 2002 гг. страна также не участвовала. Возможно, из-за низких результатов на предшествующем Евровидении: в 1994 Нидерландам досталось лишь 23-е место, а в 2001 — 19-е.

В 2000 была отменена трансляция конкурса, что было связано с катастрофой на складе пиротехники в Энсхеде, произошедшей всего лишь за несколько часов до начала Евровидения.

Участники

Как принимающая сторона 
Нидерланды принимали у себя конкурс пять раз. Должны были принять у себя в 2020 году, но конкурс отменили из-за COVID-19.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Points to and from the Netherlands eurovisioncovers.co.uk